Wanda Czarnocka-Karpińska z Cumftów (1894–1971) – działaczka niepodległościowa, odznaczona Krzyżem Niepodległości z Mieczami i Krzyżem Walecznych (dwukrotnie)
 Wanda Czarnocka (ur. 1896) – działaczka niepodległościowa, odznaczona Medalem Niepodległości, żona Adama Dobrodzickiego
 Wanda Bielańska z Pigłowskich primo voto Czarnocka (1897–1968) – działaczka niepodległościowa, odznaczona Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), żona Wiktora Czarnockiego

Przypisy